Osoby o imieniu lub nazwisku Hartung:
 Hartung (XIII/XIV w.) – franciszkanin, duchowny katolicki, biskup
 Hans Hartung (1904–1989) – niemiecko-francuski malarz i grafik
 Herbert Hartung (1906–?) – niemiecki zbrodniarz nazistowski
 Hugo Hartung (1855–1932) – architekt niemiecki
 Hugo Hartung (1902–1972) – pisarz niemiecki